ECM Prague Open 2007 — ежегодный профессиональный теннисный турнир в серии ATP Challenger для мужчин и 4-й категории WTA для женщин.

Соревнования проводились на открытый грунтовых кортах в Праге, Чехия. Мужчины выявили лучших в 12-й раз в истории, а женщины — в 11-й.

Турнир прошёл с 7 по 14 мая 2007 года на кортах клуба Tenisový areál Štvanice.

Победители прошлого года:
 мужчины одиночки —  Робин Вик
 женщины одиночки —  Шахар Пеер
 мужчины пары —  Томаш Цибулец /  Джордан Керр
 женщины пары —  Марион Бартоли /  Шахар Пеер

Соревнования

Одиночные турниры

Мужчины 

 Душан Лойда обыграл  Иржи Ванека со счётом 6-7(3), 6-2, 7-6(5).

Женщины 

 Акико Моригами обыграла  Марион Бартоли со счётом 6-1, 6-3.
 Моригами со второй попытки побеждает в финале соревнования тура ассоциации.
 Бартоли уступает 1-й финал в сезоне и 2-й за карьеру в туре ассоциации.

Парные турниры

Мужчины 

 Томаш Цибулец /  Джордан Керр обыграли  Леоша Фридля /  Давида Шкоха со счётом 6-4, 6-2.

Женщины 

 Петра Цетковская /  Андреа Главачкова обыграли  Цзи Чуньмэй /  Сунь Шэннань со счётом 7-6(7), 6-2.
 Цетковская и Главачкова побеждают в дебютном (для каждой) финале соревнования тура ассоциации.

См. также 
 ECM Prague Open

 WTA Тур 2007

 Серия турниров 4-й категории WTA

Ссылки 
 Официальный сайт 
 
 

Чехия
Теннис
Май 2007 года
2007